Влади́мир Ива́нович Ерма́к (15 мая 1924 — 19 июля 1943) — красноармеец, стрелок 14-го отдельного штрафного батальона, Герой Советского Союза.

Биография 
Родился 15 мая 1924 года в городе Бобруйск в семье военнослужащего. Русский. Образование неполное среднее получил в Ленинграде, куда семья переехала перед войной.

После начала Великой Отечественной войны в армию по возрасту зачислен не был, но тогда добровольцем поступил в комсомольский противопожарный полк. Участвовал в тушении пожаров после бомбёжек и артобстрелов блокадного Ленинграда. В начале 1942 года вместе с матерью эвакуировался в Нижний Тагил, где до августа 1942 года работал слесарем на заводе.

15 августа 1942 года Нижне-Тагильским горвоенкоматом призван в рабоче-крестьянскую Красную армию, в октябре 1942 года зачислен курсантом артиллерийского училища. Будучи лейтенантом, прибыл на фронт, где стал командиром взвода 272-го стрелкового полка 123-й стрелковой дивизии Ленинградского фронта. Дивизия в это время находилась в тылу на пополнении.

Вскоре произошёл несчастный случай: лейтенант Владимир Ермак, чистивший оружие, произвёл случайный выстрел и убил проходившего мимо сослуживца. 9 июля 1943 года решением военного трибунала был приговорён к пяти годам лишения свободы с отсрочкой исполнения приговора до окончания боевых действий и был направлен в штрафной батальон, будучи разжалованным в красноармейцы, согласно Положению о штрафных батальонах действующей армии.

19 июля 1943 года, во время подготовки к Мгинской наступательной операции и проведения разведки боем в районе Синявинских высот, стрелок приданного 67-й армии Ленинградского фронта 14-го отдельного штрафного батальона красноармеец Владимир Ермак закрыл своим телом амбразуру вражеского дзота. 

Командир 14-го отдельного штрафного батальона майор Лесик представил красноармейца Ермака за совершённый подвиг к награждению орденом Красного Знамени. Не дожидаясь армейского приказа о награждении, тот же майор Лесик 24 июля 1943 года написал представление уже о присвоении Ермаку звания Героя Советского Союза.

Приказом Военного совета 67-й армии № 503/н от 5 августа 1943 года красноармеец Владимир Иванович Ермак был награждён орденом Красного Знамени посмертно. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР «О присвоении звания Героя Советского Союза офицерскому, сержантскому и рядовому составу Красной Армии» от 21 февраля 1944 года за «образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство» был удостоен посмертно звания Героя Советского Союза.

Похоронен в районе посёлка городского типа  Кировского района Ленинградской области.

Награды 
 Орден Красного Знамени (05.08.1943)
 Орден Ленина (21.02.1944)
 Медаль «Золотая Звезда» Героя Советского Союза (21.02.1944)

Память 

 Улица и стелла на Аллее Героев на площади Победы в Бобруйске.
 Улица в Нижнем Тагиле.
 Улица Володи Ермака в Санкт-Петербурге.
 В 1997 году в сквере на площади Кулибина в Санкт-Петербурге на народные деньги был установлен памятник Герою Советского Союза Владимиру Ермаку.
 Увековечен в мемориале «Синявинские высоты».
 Улица и переулок в Минске.

Примечания

Литература 
 Буров А. В. Твои Герои, Ленинград. — 2-е изд., доп. — Л.: Лениздат, 1970.
 Герои Советского Союза: Краткий биографический словарь. — М.: Воениздат, 1987. — Т. 1.
 Звягинцев В. Трибунал для героев. — М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2005.
 Солдатов В. А. Матросовы в битве за Ленинград. — Л., 1966.

Ссылки 
 Фрагменты телеграммы штаба ЛенФ от 21.02.1944 г. с просьбой о корректировке награждений военнослужащих ЛенФ (на последнем листе просьба включить в списки Ермака) первый лист последний лист

Персоналии:Ленинградский фронт
Пехотинцы Великой Отечественной войны
Участники Великой Отечественной войны, закрывшие телом амбразуру